Die Linke (Lewica) – niemiecka partia socjalistyczna

Osoby noszące nazwisko Linke
 Bronisław Wojciech Linke – polski malarz
 Carsten Linke – niemiecki piłkarz
 Frank Linke-Crawford – austriacki lotnik wojskowy
 Gottfried Linke – niemiecki przedsiębiorca, współtwórca wielkiej fabryki wagonów i lokomotyw
 Paul Linke – niemiecki malarz
 Thomas Linke – niemiecki piłkarz
 Maciej „Lobo” Linke - polski zawodnik MMA, stand-uper